Frot steht für:
 Frot, aus dem Englischen stammende Kurzform für eine Sexualpraktik, siehe Frotteur

Frot ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine Frot (* 1956), französische Theater- und Film-Schauspielerin
 Eugène Frot (1893–1983), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung und Minister 

Abkürzung